Monhardt steht für:

 Monhardt (Altensteig), ein Ortsteil der Stadt Altensteig in Baden-Württemberg

Monhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Monhardt (* 1963), deutscher Schriftsteller und Übersetzer